Ханс Кри́стиан А́ндерсен (в русском языке также распространено написание Ганс Христиан, , ; , Оденсе, Датско-норвежская уния — , Копенгаген, Дания) — датский писатель, автор всемирно известных сказок для детей и взрослых: «Гадкий утёнок», «Новое платье короля», «Дюймовочка», «Стойкий оловянный солдатик», «Принцесса на горошине», «Оле Лукойе», «Снежная королева», «Русалочка» и многих других.

Андерсен написал 3342 произведения, его работы переведены на примерно 125 языков и представляют собой незыблемые уроки добродетели и жизненной стойкости.

Биография

Детство 
Ханс Кристиан Андерсен родился  в Оденсе на острове Фюн. Отец был бедным башмачником, а мать — прачкой из бедной семьи.

Он рос очень нервным ребёнком, эмоциональным и восприимчивым. В то время физические наказания детей в школах были обычным делом, поэтому мальчик боялся ходить в школу и мама отдала его в благотворительную школу, где физические наказания не практиковались.

Юность 
В возрасте 14 лет Ханс решил отправиться в Копенгаген; мать отпустила его, надеясь на скорое его возвращение домой. Когда она спросила причину, по которой он покидает её и дом, юный Ханс Кристиан тотчас ответил: «Чтобы стать знаменитым!».

Ханс Кристиан был долговязым подростком с удлинёнными и тонкими конечностями, шеей и таким же длинным носом. Несмотря на его неэффектную внешность, из жалости Ханс Кристиан был принят в Королевский театр, где играл второстепенные роли. Ему предложили учиться из-за доброго к нему отношения, видя его желание. Посочувствовавшие бедному и чувствительному мальчику люди ходатайствовали перед королём Дании Фредериком VI, который разрешил ему учиться в школе в городке Слагельсе, а затем в другой школе в Эльсиноре за счёт казны. Ученики в школе были на 6 лет младше Андерсена. Он впоследствии вспоминал о годах учёбы в школе как о самой мрачной поре своей жизни, из-за того, что он подвергался строгой критике ректора учебного заведения и болезненно переживал по этому поводу до конца своих дней — он видел ректора в кошмарных снах. В 1827 году Андерсен завершил учёбу. До конца жизни он делал в письме множество орфографических ошибок, так и не овладев правописанием.

Личная жизнь 
Андерсен не был женат и не имел детей. Страдал неврастенией.

В 1840 году в Копенгагене он познакомился с прекрасной дамой по имени Енни Линд, оперной певицей, и позже в своём личном дневнике сделал запись «Я люблю».

Смерть 
В 1872 году, в возрасте 67 лет, Андерсен упал с кровати, сильно расшибся и больше уже не оправился от травм, хотя прожил ещё три года. Вскоре у Андерсена появились признаки рака печени. Он скончался  в доме друзей под Копенгагеном и похоронен на кладбище Ассистенс в Копенгагене.

Творчество 
В 1829 году опубликованный Андерсеном фантастический рассказ «Пешее путешествие от канала Холмен к восточной оконечности Амагера» принёс писателю известность. Андерсен пишет большое количество литературных произведений, в том числе в 1835 году — прославившие его «Сказки». В 1840-х годах Андерсен попытался вернуться на подмостки, но без особого успеха. В то же время он подтвердил свой талант, издав сборник «Книга с картинками без картинок».

Во второй половине 1840-х и в следующие годы Андерсен продолжал публиковать романы и пьесы, пытаясь прославиться как драматург и романист.

В  году состоялась премьера первого балета по его сказкам — «Сказки в картинах». Несмотря на то, что премьера была неудачной, Андерсен содействовал вручению Анкеровской премии балетмейстеру, своему другу и единомышленнику Августу Бурнонвилю.

Библиография 

 «Das Marchen meines Lebens», автобиография Андерсена. Полное собрание его сочинений. Т. 1—2. Strassburg, neue Übersetztung mit Anmerkungen von Emil Ionas.

Известные сказки 

 Аисты (, 1839)
 Альбом крёстного (, 1868)
 Ангел (, 1843)
 Анне Лисбет (, 1859)
 Бабушка (, 1845)
 Блоха и профессор (, 1872)
 Блуждающие огоньки в городе (, 1865)
 Бог никогда не умрёт (, 1836)
 Большой морской змей (, 1871)
 Бронзовый кабан (быль) (, 1842)
 Бузинная матушка (, 1844)
 Бутылочное горлышко (, 1857)
 В день кончины (, 1852)
 В детской (, 1865)
 Весёлый нрав (, 1852)
 Ветер рассказывает о Вальдемаре До и его дочерях (, 1859)
 Ветряная мельница (, 1865)
 Волшебный холм (, 1845)
 Воротничок (, 1847)
 Всяк знай своё место! (Всему своё место) (, 1852)
 Вен и Глен (, 1867)
 Гадкий утёнок (, 1843)
 Ганс Чурбан (Дурень Ганс, Иванушка-дурачок) (, 1855)
 Два брата (, 1859)
 Две девицы (, 1853)
 Двенадцать пассажиров (, 1861)
 Дворовый петух и флюгерный (, 1859)
 Дева льдов (, 1861)
 Девочка со спичками (, 1845)
 Девочка, которая наступила на хлеб (Девочка, наступившая на хлеб) (, 1859)
 День переезда (, 1860)
 Дикие лебеди (, 1838)
 Директор кукольного театра (, 1851)
 Дни недели (, 1868)
 Домовой и хозяйка (, 1867)
 Домовой мелочного торговца (Домовой лавочника) (, 1852)
 Дорожный товарищ (, 1835)
 Дочь болотного царя (, 1858)
 Дриада (, 1868)
 Дюймовочка (, 1835) (см. также Дюймовочка (персонаж))
 Еврейка (, 1855)
 Ель (, 1844)
 Епископ Берглумский и его родичи (, 1861)
 Есть же разница! (, 1851)
 Жаба (, 1866)
 Жених и невеста ( или , 1843)
 Зелёные крошки (, 1867)
 Злой князь. Предание (, 1840)
 Золотой мальчик (, 1865)
 И в щепотке порой скрывается счастье (, 1869)
 Иб и Христиночка (, 1855)
 Из окна богадельни (, 1846)
 Истинная правда (, 1852)
 История года (, 1852)
 История одной матери (, 1847)
 Как буря перевесила вывески (, 1865)
 Как хороша! (, 1859)
 Калоши счастья (, 1838)
 Капля воды (, 1847)
 Ключ от ворот (, 1872)
 Кое-что (, 1858)
 Колокол (, 1845)
 Колокольный омут (, 1856)
 Колокольный сторож Оле (, 1859)
 Комета (, 1869)
 Красные башмаки (, 1845)
 Кто же счастливейшая? (, 1868)
 Лебединое гнездо (, 1852)
 Лён (, 1848)
 Маленький Клаус и Большой Клаус (, 1835)
 Маленький Тук (, 1847)
 Мотылёк (, 1860)
 Муза нового века (, 1861)
 На дюнах (, 1859)
 На краю моря (, 1854)
 На могиле ребёнка (, 1859)
 На птичьем дворе (, 1861)
 Навозный жук (, 1861)
 Немая книга (, 1851)
 Плохой мальчик (, 1835)
 Новое платье короля (, 1837)
 Ночной колпак старого холостяка (, 1858)
 О чём рассказывала старуха Иоханна (, 1872)
 Обрывок жемчужной нити (, 1856)
 Огниво (, 1835)
 Оле-Лукойе (, 1841)
 Отпрыск райского растения (, 1853)
 Парочка (, 1843)
 Пастушка и трубочист (, 1845)
 Пейтер, Петер и Пер (, 1868)
 Перо и чернильница (, 1859)
 Пляши, куколка, пляши! (, 1871)
 Побратимы (,1842)
 Под ивой (, 1852)
 Подснежник (, 1862)
 Последний сон старого дуба (, 1858)
 Последняя жемчужина (, 1853)
 Прадедушка (, 1870)
 Предки птичницы Греты (, 1869)
 Прекраснейшая роза мира (, 1851)
 Принцесса на горошине (, 1835)
 Пропащая (, 1852)
 Прыгуны (, 1845)
 Психея (, 1861)
 Птица народной песни (, 1864)
 Птица феникс (, 1850)
 Пятеро из одного стручка (, 1852)
 Райский сад (, 1839)
 Рассказы солнечного луча (, 1869)
 Ребячья болтовня (, 1859)
 Роза с могилы Гомера (, 1842)
 Ромашка (, 1838)
 Русалочка (, 1837)
 С крепостного вала (, 1846)
 Садовник и господа (, 1872)
 Сальная свеча (, 1820-е гг.)
 Самое невероятное (, 1870)
 Свечи (, 1870)
 Свинопас (, 1841)
 Свинья-копилка (, 1854)
 Сердечное горе (, 1852)
 Серебряная монетка (, 1861)
 Сидень (, 1872)
 Скороходы (, 1858)
 Снеговик (, 1861)
 Снежная королева (, 1844) 
 Сокрыто — не забыто (, 1866)
 Соловей (, 1843)
 Сон (, 1851)
 Соседи (, 1847)
 Старая могильная плита (, 1852)
 Старый дом (, 1847)
 Старый уличный фонарь (, 1847)
 Старый церковный колокол (, 1861)
 Стойкий оловянный солдатик (, 1838)
 Судьба репейника (, 1869)
 Сундук-самолёт (, 1839)
 Суп из колбасной палочки (, 1858)
 Счастливое семейство (, 1847)
 Сын привратника (, 1866)
 Талисман (, 1836)
 Тень (, 1847)
 Тернистый путь славы (, 1855)
 Тётушка (, 1866)
 Тётушка Зубная Боль (, 1872)
 Тряпьё (, 1868)
 Уж что муженёк сделает, то и ладно (Что муженёк ни сделает, всё хорошо) (, 1861)
 Улитка и розы (Улитка и розовый куст) (, 1861)
 Философский камень (, 1858)
 Хольгер Датчанин (, 1845)
 Цветы маленькой Иды (, 1835)
 Чайник (, 1863)
 Чего только не придумают… (Что можно придумать) (, 1869)
 Через тысячу лет (, 1852)
 Что сказала вся семья (, 1870)
 Штопальная игла Штопальная игла (, 1845)
 Гречиха (, 1841)
 Эльф розового куста (, 1839)

Сказки Андерсона входят во Всемирную библиотеку (список наиболее значимых произведений мировой литературы Норвежского книжного клуба).

Повести и романы 

 Импровизатор (Improvisatoren, 1835)
 Всего лишь скрипач (Kun en Spillemand, 1837)
 Картинки-невидимки (сборник из 33 коротких историй)
 Петька-счастливец (Lykke-Peer, 1870 г.)

Экранизации 
Основная статья: Категория: Экранизации произведений Ханса Кристиана Андерсена
 1941 — Свинопас в сборнике Цветные киноновеллы
 1968 — Старая, старая сказка
 1969 — Сказка о сказке
 1976 — Принцесса на горошине
 1976 — Русалочка (СССР—НРБ)
 1979 — Соловей
 1984 — Осенний подарок фей
 1986 — Тайна Снежной королевы
 1987 — Дикие лебеди
 1994 — Оловянный солдатик
 1994 — Снежная королева
 2002 — Снежная королева

Мультипликация 

 1956 — Гадкий утёнок
 1957 — Снежная королева
 1962 — Дикие лебеди
 1963 — Свинья-копилка
 1964 — Дюймовочка
 1965 — Пастушка и трубочист
 1968 — Русалочка
 1976 — Стойкий оловянный солдатик
 1980 — Свинопас
 1984 — Ель
 1987 — Большой подземный бал
 1988 — Домовой и хозяйка
 1990 — Новое платье короля 
 1991 — Соловей

 Навозный жук
 Прыгун
 Огниво
 Русалочка
 Что муж ни сделает, то и хорошо
 Оле-Лукойе
 Сундук-самолёт
 Стойкий оловянный солдатик
 Цветы малышки Иды
 Золотое сокровище
 Профессор и блоха
 Принцесса на горошине
 Ёлка
 Свинопас
 Калоши счастья
 Новое платье короля
 Жених и невеста
 Старый уличный фонарь
 Бутылочное горлышко
 Садовник и семейство
 Гадкий утёнок
 Истинная правда
 Суп из колбасной палочки
 Спутник
 Снеговик
 Соловей
 Ганс Чурбан 

 2006 — Девочка со спичками
 2010 — Гадкий утёнок (мультфильм, 2010)
 2012 — Снежная королева (мультфильм, 2012)
 2013 — Холодное сердце (мультфильм, 2013)
 2013 — Снежная королева
 2014 — Снежная королева 2: Перезаморозка

Диафильмы 
 Огниво (диафильм)
 Огниво (1973) художник А. Спешнева
 Огниво (1988) Художник О. Монина
 Огниво (1990) студия Диа-факс, художник Н. Казакова

Фильмы об Андерсене 
  — , реж. Чарльз Видор, в главной роли Дэни Кей.
  — «Академия пана Кляксы», в роли Андерсена Лембит Ульфсак.
  —  (США, реж. Филип Савилл).
  — «Андерсен. Жизнь без любви» (фильм Эльдара Рязанова), в главной роли Сергей Мигицко.

Адаптации в музыке 
Стихи Андерсена легли в основу многих песней и романсов. В XIX веке их активно использовал Эдвард Григ (например, в вокальном цикле «Мелодии сердца», op. 5).

 Опера-притча «Гадкий утёнок», соч. 1996, — свободная оперная версия Льва Конова на музыку Сергея Прокофьева (ор. 18 и ор. 22) для сопрано-соло, детского хора и фортепиано. 1 Акт: 2 Эпиграфа и 38 картинок-мимолётностей, продолжительностью — 28 мин.
 Опера-притча «Девочка, наступившая на хлеб» (1980-81) — музыка В. Копытько, либретто Ю. Борисова и В. Копытько при участии В. Котовой (поставлена на Ленинградском телевидении, 1983, реж. Дм. Рождественский).

Память 
 В 1880 году на территории датского замка Розенборг писателю установлен памятник, на открытии присутствовал король Кристиан IX.
 2 июля 1985 года в честь Х. К. Андерсена астероиду, открытому 2 мая 1976 года Н. С. Черных в Крымской астрофизической обсерватории, присвоено наименование «2476 Андерсен».
 Память об Андерсене увековечена рядом скульптур и иных достопримечательностей: в Копенгагене в честь Андерсена установлена статуя Русалочки. Статуи сказочника есть в Нью-Йорке, Братиславе, Малаге, Москве и Оденсе.
 Учреждена литературная премия имени Ханса Кристиана Андерсена за лучшие произведения для детей, присуждаемая раз в 2 года.
 В Люблине существует кукольный театр имени Андерсена.
 В городе Сосновый Бор Ленинградской области существует детский игровой комплекс Андерсенград, названный в честь сказочника. Парк развлечений, основной темой которого являются сказки Андерсена, есть в Шанхае.
 В 1935 году к столетию со дня издания сказок Андерсена была выпущена серия почтовых марок Дании.
 В 2005 году к двухсотлетию со дня рождения Андерсена были выпущены почтовые марки Белоруссии и Казахстана.
 14 октября 2017 года в московском парке 850-летия Москвы был установлен памятник писателю.
 2 апреля, в день рождения писателя, отмечается Международный день детской книги.

Монументы и скульптуры

Интересные факты 

 В сказке «Два брата» Х. К. Андерсен писал про знаменитых братьев Ханса Кристиана и Андерса Эрстедов.
 Андерсен злился, когда его называли детским сказочником, и говорил, что пишет сказки как для детей, так и для взрослых. По этой же причине он приказал, чтобы на его памятнике, где первоначально сказочника должны были окружать дети, не было ни одного ребёнка.
 У Андерсена был автограф А. С. Пушкина.
 Сказку Андерсена «Новое платье короля» разместил в первом букваре Л. Н. Толстой. В оригинале она именуется «Новое платье императора», но в русском переводе название было по цензурным соображением изменено. В западных языках выражение «новое платье императора» стало крылатым, подобно выражению «новое платье короля» в русском.
 Одна из ранних сказок писателя, «Сальная свеча» (), была обнаружена в Национальном архиве Фюна лишь в октябре 2012 года.
 Х. К. Андерсен был самым издаваемым в СССР зарубежным писателем за 1918—1986 годы: общий тираж 515 изданий составил 97,119 млн экземпляров.
 В 2005 году французская художница Сара Мун выпустила фотографическую книгу и чёрно-белый фильм Цирк, созданные по мотивам рассказа Андерсена Девочка со спичками.
 В мультфильме «Холодное сердце» (который был основан на сказке Андерсена «Снежная королева») в честь Ханса Кристиана Андерсена назвали трёх героев: Анну, Кристоффа и Ханса.
 Андерсен всегда и везде возил с собой верёвку. Он очень боялся погибнуть в огне или при пожаре — если он окажется на высоком этаже при пожаре, была возможность спастись.

См. также 
 Премия имени Х. К. Андерсена

Примечания

Литература 

На русском языке
 
 
 , 
  Ерхов Б. А. Андерсен. — М.: Молодая гвардия. 2013. — 255 с. ISBN 978-5-235-03623-9
 Кудрявцева Л. С., Звонарёва Л. Ханс Кристиан Андерсен и его русские иллюстраторы за полтора века. М.: ОАО «Московские учебники и Картолитография», 2012. — 352 с.:ил. ISBN 978-5-7853-1505-1
 «По небесной радуге за пределы мира» (к 200-летнему юбилею Х. К. Андерсена). Коллективная монография. Отв. ред. Н. А. Вишневская, А. В. Коровин, Е. Ю. Сапрыкина. М., Наука, 2008. — 170 с.
 Архив журналов — № 12 (24)'04 — 200 лет Х. К. Андерсену, Сказочник на всю жизнь

На других языках

Ссылки 

 История взаимоотношений Ханса Кристиана Андерсена и Дженни Линд
 Иллюстрации Сальвадора Дали к сказкам Ханса Кристиана Андерсена
 Сад Ханса Кристиана Андерсена в Оденсе
 География сказок Ханса Кристиана Андерсена на Google Maps
 Собрание сочинений Андерсена в 4-х томах. Пер. с дат. подлинника А. и П. Ганзен

Самоучки
Сказочники
Писатели-романисты Дании
Эссеисты Дании
Датские поэты
Датские писатели
Детские писатели по алфавиту
Детские писатели Дании
Детские писатели XIX века
Эпистолографы Дании
Эпистолографы XIX века
Мемуаристы Дании XIX века
Писатели-путешественники
Похороненные на кладбище Ассистенс (Копенгаген)